adwokat diabła (łac. advocatus diaboli) – promotor wiary
 Adwokat diabła (Devil’s Advocate) – powieść Morrisa Westa z 1959 roku
 Adwokat diabła (Gate House) – powieść Nelsona DeMille’a
 Adwokat diabła  (Devil’s Advocate) – powieść Andrew Neidermana
 Adwokat diabła (Guilty as Sin) – amerykański film z 1993 roku
 Adwokat diabła (The Devil’s Advocate) – amerykański film z 1997 roku na podstawie powieści Andrew Neidermana

Przypisy